Die 52. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1948/49 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Lugano.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Playoff 

|}

Torschützenliste NLA 

1949
Fußballsaison 1948/49